По́за — положення тіла.
 По́за — нещира поведінка; хизування, рисовка.

Топоніми

Поза (Португалія) — парафія.

Примітки